X Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1977 odbyły się w Finlandii między 25 września a 2 października 1977 roku. Mecze rozgrywane były w Oulu, Tampere, Turku,oraz w Helsinkach.

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego, która ponownie wywalczyła mistrzostwo pokonując w 4-setowym finale reprezentację Polski (8:15 15:9 15:13 15:9 ).

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 12 drużyn które zostały podzielone na 2 grupy. Do półfinałów awansowały dwa pierwsze zespoły z obu grup. Zespoły z obu grup z miejsc 3 i 4 walczyły obsadzając miejsca od 5 do 8, zaś zespoły z miejsc 5 i 6 walczyły obsadzając miejsca od 9 do 12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa I 
Tabela

Wyniki

Grupa II 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9-12

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
Sport w Oulu
Sport w Turku (Finlandia)
Sport w Tampere
Sport w Helsinkach
1977 w piłce siatkowej
1977 w Finlandii
Piłka siatkowa w Finlandii